USS Dale war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach dem Offizier Richard Dale benannt wurden:

 USS Dale (1839)
 USS Dale (DD-4)
 USS Dale (DD-290)
 USS Dale (DD-353) der Dale-Klasse
 USS Dale (DLG-19)

Dale